Красний Вугол, Красний Угол (, ) — назва низки населених пунктів у Білорусі та Росії, пов'язана зі сполученням, що означає «красний кут», «гарний куток» чи «червоний кут».

Красний Вугол — село в складі Березинського району Мінської області.
 Красний Вугол — колишнє село у Вітківському районі Гомельської області (ліквідоване в 2011 році).

Красний Угол — село в Кіржацькому районі Владимирської області.
 Красний Угол — нежиле селище в Кіржацькому районі Владимирської області.
 Красний Угол — село в Сапожківському районі Рязанської області.

Див. також 
 Красний Уголок
 Червоний Кут
 Красний Кут
 Красний кут — інша назва покуті.